Акрата (місто)
 Акрата (міфологія)